Киануш Ростами (, ) — иранский тяжелоатлет, двукратный чемпион мира, чемпион Азии, олимпийский чемпион и серебряный призёр Олимпийских игр.

Биография 
Родился в Исламабаде-Гербе. 

В 2010 году стал чемпионом мира среди юниоров. В 2011 году выиграл чемпионаты мира среди юниоров и среди взрослых, а также стал серебряным призёром чемпионата Азии. В 2012 году завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Лондоне и серебряную медаль чемпионата Азии. В 2014 году стал серебряным призёром Азиатских игр и чемпионом мира.

31 мая 2016 года на турнире в Тегеране установил два мировых рекорда: в толчке поднял 220 кг, а по сумме упражнений — 395 кг. 12 августа 2016 года на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро улучшил свое достижение по сумме упражнений до 396 кг.

На чемпионате мира 2022 года в Боготе, в Колумбии в категории до 89 кг занял четвертое место по сумме двух упражнений с результатом 380 кг, в его копилке только малая серебряная медаль в рывке (174 кг).

Примечания

Ссылки 
 

Тяжелоатлеты Ирана
Рекордсмены мира в тяжёлой атлетике
Олимпийские чемпионы от Ирана
Олимпийские чемпионы по тяжёлой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года